Проспе́кт Геро́ев Сталингра́да — название проспектов в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Проспект Героев Сталинграда — улица в Волгограде.

Украина 
 Проспект Героев Сталинграда — улица в Киеве.
 Проспект Героев Сталинграда — улица в Харькове.
 Проспект Героев Сталинграда — прежнее название проспекта Героев Украины в Николаеве.

Крым 
 Проспект Героев Сталинграда — улица в Севастополе.

См. также 
 Проспект Героев
 Улица Героев Сталинграда
 Площадь Героев Сталинграда